een stad in Turkije,  zie Gemlik (stad)
 het omliggende district, zie Gemlik (district)